Moayed ist der Familienname folgender Personen:

 Arian Moayed (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler, Autor und Regisseur
 Mohammed Taqi Moayed (* 1954), iranischer Diplomat